Tossal de la Creu (Balones), cim del municipi de Balones (Comtat, País Valencià)
 Tossal de la Creu (Oliana), cim del municipi d'Oliana (Alt Urgell)
 Tossal de la Creu (Vimbodí i Poblet), cim del municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà).
 Tossal de la Creu (Senterada), cim dels municipis de Senterada i la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Tossal de la Creu (Segarra), cim dels municipis de Biosca i Torà (Segarra)
 Tossal de la Creu del Codó, cim del municipi de Guixers (Solsonès)